Helenenstift bezeichnet:
 Helenenstift (Hamburg)
 Helenenstift in Hennef (Sieg), Bonner Straße 93. Altenzentrum des Caritasverbandes in einem 1751 erbauten Gebäude
 Helenenstift in Meiningen, siehe Palais am Prinzenberg